Tommy Tucker – bandleader statunitense
 Tommy Tucker – cantante statunitense
 Tommy Tucker – giocatore di baseball statunitense
 Tommy Tucker – politico statunitense
 Tommy Tucker – scoiattolo famoso